Dvorska (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj
 Dvorska (Suhopolje), een plaats in de Kroatische gemeente Suhopolje